Processor (computer), de centrale besturingseenheid van een computer
Processor (bosbouw), een bosbouwmachine